Ричард Джонсон:
 Джонсон, Ричард Ментор (1780—1850) — американский политик, с 1837 по 1841 год занимавший пост вице-президента США.
 Джонсон, Ричард (1927—2015) — английский актёр.
 Джонсон, Ричард (1573—1659) — английский писатель.